A 2021-es MotoGP-világbajnokság a sorozat hetvenharmadik idénye volt. A bajnokságot a Nemzetközi Motor Szövetség (FIM) szervezte és bonyolította le, ez a szakág legmagasabb szintű bajnoksága.

A címvédő Joan Mir, aki a hetedik legfiatalabb királykategóriás világbajnok, valamint az első, aki korábbi Moto3-as kategória világbajnokaként érte ezt el.
A világbajnok Fabio Quartararo lett, első franciaként a sportág történelmében.

Csapatok és versenyzők
Az összes résztvevő Michelin abroncsokkal teljesítette a szezont.

Átigazolások

Csapatváltások 
  Fabio Quartararo; Petronas Yamaha SRT versenyző →  Monster Energy Yamaha MotoGP versenyző
  Valentino Rossi; Monster Energy Yamaha MotoGP versenyző →  Petronas Yamaha SRT versenyző
  Pol Espargaró; Red Bull KTM Factory Racing versenyző →  Repsol Honda Team versenyző
  Álex Márquez; Repsol Honda Team versenyző →  LCR Honda versenyző
  Miguel Oliveira;  Tech3 KTM Factory Racing versenyző →  Red Bull KTM Factory Racing versenyző
  Danilo Petrucci; Ducati Team versenyző →  Tech3 KTM Factory Racing versenyző
  Jack Miller; Pramac Racing versenyző →  Ducati Team versenyző
  Francesco Bagnaia; Pramac Racing versenyző →  Ducati Team versenyző
  Johann Zarco; Reale Avintia Racing versenyző → Pramac Racing versenyző
  Lorenzo Savadori; Aprilia Racing Team Gresini tesztversenyző → Aprilia Racing Team Gresini versenyző

Újonc versenyzők 
  Jorge Martín; Moto2, Red Bull KTM Ajo versenyző → Pramac Racing versenyző
  Enea Bastianini; Moto2, Italtrans Racing Team versenyző → Esponsorama Racing versenyző
  Luca Marini; Moto2, SKY Racing Team VR46 versenyző → Esponsorama Racing versenyző

Távozó versenyzők 
  Cal Crutchlow; LCR Honda versenyző → Monster Energy Yamaha MotoGP tesztversenyző
  Andrea Dovizioso; Ducati Team versenyző → visszavonult
  Tito Rabat; Esponsorama Racing versenyző → Superbike-világbajnokság, Barni Racing Team versenyző

Év közbeni változások 
  Marc Márquez 2020-as spanyol nagydíjon elszenvedett felkarcsonttöréséből nem épült fel, ezért az első két versenyen is  Stefan Bradl vett részt helyette.
  Jorge Martín a portimaoi nagydíj harmadik szabadedzésén a jobb kezében a kézközépcsontja tört el, valamint jobb bokája sérült meg, ezért a spanyol nagydíjon és a francia nagydíjon  Tito Rabat helyettesítette.
  Michele Pirro a Ducati tesztversenyzője váltotta  Jorge Martínt az olasz nagydíjon, míg az előző helyettese  Tito Rabat a Superbike-világbajnokságon versenyzett.
  Álex Rins kihagyta a katalán nagydíjat, mert a versenypályán kerékpáros edzés közben elesett, ami következtében eltört az orsócsontja, csapata nem indított helyettest.
  Franco Morbidelli több versenyt is kihagyott, mert térdsérülést szenvedett egy edzésen, így  Garrett Gerloff indult helyette Hollandiában. A stájer és az osztrák nagydíjon  Cal Crutchlow helyettesítette. A brit nagydíjon  Jake Dixon váltotta.
  Lorenzo Savadorit a stájer nagydíjon történt balesete után megműtötték, és az osztrák nagydíjat kihagyta. Csapata nem nevezett helyettest.
  Maverick Viñalest a Yamaha gyári csapata felfüggesztette az osztrák versenyhétvégére, miután a stájer nagydíjon „nem rendeltetésszerűen üzemeltette a motorját”. Egy héttel később azonnali hatállyal felbontották a szerződését.
  Maverick Viñalest a brit nagydíj előtt kirúgta a Yamaha és helyére a tesztpilótájuk  Cal Crutchlow érkezett.  Franco Morbidelli a San Marinó-i nagydíjtól már a gyári Yamaha motorját fogja vezetni a brit tesztpilóta helyén.
  Maverick Viñales Aragóniai Nagydíjtól az Aprilia pilótája lett és a sérült  Lorenzo Savadorit a csapat visszafokozta tesztversenyzővé.
  Andrea Dovizioso a San Marinó-i nagydíjtól  Franco Morbidelli helyét vette át a Yamaha szatellit alakulatnál.
  Maverick Viñales kihagyta az amerikai nagydíjat, miután unokaöccse Dean Berta Viñales a Superbike-világbajnokság jerezi fordulója során a Supersport300-as kategória első futamán szenvedett végzetes balesetet. Az Aprilia nem nevezett senkit a pótlására.
  Marc Márquez kihagyta a portugál futamot, miután off road edzése közben bukott, és enyhe agyrázkódást szenvedett.  Stefan Bradlt nevezték meg helyettesének, ismét. A futam után kiderült, hogy a szezonzárót is ki kell hagynia.

A szezon előtt

Versenynaptár

Változások 
 A finn versenyt már 2020-ban sem tudták megrendezni, de ebben az évadban ismét bekerült a versenynaptárba az új Kymi Ring-en, de végül ismét elmaradt.
 A cseh verseny az előzetes versenynaptárban nem szerepelt, a 11. nagydíj időpontját ideiglenesen függőbe hagyták. 2020. december 8-án a brnói városvezetés úgy döntött, hogy a város nem vállalja a költségeket a verseny megrendezése érdekében. A pályán közben újra aszfaltozást, illetve a bukóterek bővítését és azok irányának megfordításának munkálatait végezték.

Változások a koronavírus miatt 
 A koronavírus-járvány miatti bizonytalanság miatt a szervezők, a Dorna három tartalékhelyszínt jelölt ki arra az esetre, ha valamelyik pályán nem tudják megrendezni a versenyt.
  Portugál nagydíj
  Indonéz nagydíj
  Orosz nagydíj
 2021. január 22-én az első hivatalos naptármódosítás jelentették be:
 Az  amerikai és az  argentin versenyhétvégét elhalasztották.
  Katarban március 28-án és április 4-én is rendeznek versenyt.
 A cseh versenyhétvégét hivatalosan is törölték a menetrendből.
 A tartalékpályák közül már csak az  indonéziai pálya maradt.
 Május 14-én hivatalossá vált a finn hétvégét a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozások következtében törölték, és a Red Bull Ringen lesz a pótlás.
 Június 23-án bejelentették, hogy a  Japán nagydíj sem kerül megrendezésre, helyére az elhalasztott  amerikai nagydíj érkezik, ami miatt a  thai futam egy hetet csúszik.
 Július 6-án a szervezők bejelentették, hogy az  ausztrál nagydíjat sem tartják meg az eredeti időpontjában és törölték. Ennek következtében egy héttel előbbre hozták a  malajziai nagydíjat, október 24-re. November 7-én rendezik meg a szezonzáró  portugáliai fordulót Algarve GP néven.
 Július 21-én törölték a  thai futamot a koronavírus-világjárvány miatt fennálló korlátozások véget.
 Augusztus 19-én törölték a  malajziai nagydíjat a koronavírus-világjárvány miatt, helyére a sepangi futam eredeti időpontjában az  Emilia-Romagna nagydíjat rendezik meg Olaszországban.
 Szeptember 11-én a korábban elhalasztott  argentin nagydíjat is törölték a szervezők.

A szezon menete

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Gyártók

Csapatok

Jegyzetek

További információk

MotoGP
MotoGP-szezonok